Геннадий Сизов:
 Сизов, Геннадий Васильевич (1941—2021) — российский дипломат.
 Сизов, Геннадий Фёдорович (1903—1991) — председатель Центральной ревизионной комиссии КПСС.